Psyrzcha (, /Psyrdscha [//], /Psirzcha) ist
ein Fluss in Abchasien, siehe Psyrzcha (Fluss)
ein Bahnhof der Abchasischen Eisenbahn, siehe Bahnhof Psyrzcha
ein früherer Name der abchasischen Stadt Achali Atoni
ein Dorf im abchasischen Rajon Gudauta, siehe Psyrzcha (Gudauta)